Серена Вилијамс је трећи пут освојила титулу. У финалу је савладала Луцију Шафаржову са 6:3, 6:7, 6:2. Вилијамсовој је ово била двадесета гренд слем титула у појединачној конкуренцији.

Носиоци

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 4 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= Ка. Плишкова
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ш. Џанг
| RD1-score02-1=64
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= А. Миту
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= А. Лем
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Ћ. Ванг
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Ф. Скјавоне
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= К. Бертенс
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= С. Кузњецова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=32
| RD1-team09= З. Дијас
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Д. Пфиценмајер
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= А. К. Шмидлова
| RD1-score11-1=64
| RD1-score11-2=67
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=77
| RD1-score12-2=79
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= К. Коукалова
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=64
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Д. Ковинић
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= К. Младеновић
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Ј. Бушард
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=12
| RD2-team01= Ка. Плишкова
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=65
| RD2-score01-3=4
| RD2-seed02=
| RD2-team02= А. Миту
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=77
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Ф. Скјавоне
| RD2-score03-1=611
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=10
| RD2-seed04=18
| RD2-team04= С. Кузњецова
| RD2-score04-1=713
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=8

| RD2-seed05=32
| RD2-team05= З. Дијас
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06=
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=0
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Д. Ковинић
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= К. Младеновић
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= А. Миту
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Ф. Скјавоне
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= К. Младеновић
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= А. Миту
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02=

Група 7 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=8
| RD1-team01=| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= М. Никулеску
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= В. Разано
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= В. Сепеде Ројг
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=2

| RD1-seed05=
| RD1-team05= М. Рибарикова
| RD1-score05-1=0
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= О. Роговска
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed07=
| RD1-team07= М. Линет
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=1
| RD1-seed08=28
| RD1-team08= Ф. Пенета
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=21
| RD1-team09= Г. Мугуруза
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= П. Мартић 
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Т. Марија
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= К. Ђорђи
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= К. Делаква
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= А. Томљановић
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Т. Бабош
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=11
| RD1-team16= А. Кербер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= В. Разано
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=0r
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= М. Рибарикова
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=28
| RD2-team04= Ф. Пенета
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=21
| RD2-team05= Г. Мугуруза
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= К. Ђорђи
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= А. Томљановић
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=11
| RD2-team08= А. Кербер
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=8
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=28
| RD3-team02= Ф. Пенета
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=21
| RD3-team03= Г. Мугуруза
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=11
| RD3-team04= А. Кербер
| RD3-score04-1='''6
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=2

| RD4-seed01=28
| RD4-team01= Ф. Пенета
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=21
| RD4-team02=

Група 8

Спољашње везе 
Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 2015.